Dans la mythologie grecque, Polyphontès ou Polyphonte (en grec ancien  / Polyphóntês) peut désigner :
 Polyphontès fils d'Autophonos, ou Lycophontès, héros thébain de la guerre des sept chefs ;
 Polyphontès, un des Héraclides.

Voir aussi
 Polyphonte, fille d'Hipponoos et de Thrassa, une des compagnes d'Artémis.